Чемпионат Исландии по футболу 1953 был разыгран в два этапа: на первом этапе шесть команд были разделены на две группы, победители которых вышли в финал, на втором этапе победители групп определяли чемпиона в очной встрече. Чемпионом во второй раз стал «Акранес».

Первый этап 
Группа А

Группа Б

Финал 
Акранес — Валюр 3-2

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1953 году
1953 год в Исландии